Bellinge (plaats), plaats in Denemarken
 Bellinge (parochie), parochie in Denemarken